Füle kann bezeichnen: 

Orte 
 Füle, Gemeinde im Komitat Fejér, Ungarn 

Personen 
 Štefan Füle (* 1962), tschechischer Diplomat